Beckford ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Beckford (* 1979), jamaikanische Leichtathletin
 Darren Beckford (* 1967), englischer Fußballspieler
 James Beckford (* 1975), jamaikanischer Leichtathlet
 Jason Beckford (* 1970), englischer Fußballspieler
 Jermaine Beckford (* 1983), jamaikanischer Fußballspieler
 Pat Beckford (* 1965), britische Leichtathletin
 Peter Beckford (1643–1710), Plantagenbesitzer und Gouverneur von Jamaika
 Theophilus Beckford (1935–2001), jamaikanischer Pianist
 Tyson Beckford (* 1970), US-amerikanisches Model, Schauspieler und Fernsehmoderator

Beckford ist der Name des Ortes:
 Beckford (Worcestershire) in England